A 10-a ediție a Universiadei de vară s-a desfășurat între 2 și 13 septembrie 1979 la Ciudad de México în Mexico. 2.974 de sportivi din 94 de țări au participat în cadrul a 10 sporturi.

Sporturi

  Atletism detalii  
  Baschet detalii
  Fotbal detalii 
  Gimnastică detalii
  Natație detalii
  Polo pe apă detalii  
  Sărituri în apă  detalii 
  Scrimă detalii 
  Tenis detalii 
  Volei detalii

Tabloul medaliilor

Referințe
 FISU, Bulletin de la Fédération internationale du sport universitaire, octombrie 1980 

1979 în sport
1979
Competiții sportive internaționale găzduite de Mexic